

Cinema
Io confesso – film del 1953 diretto da Alfred Hitchcock.

Letteratura
 Io confesso (The Darker Side) – romanzo di Cody McFadyen del 2008
Io confesso – romanzo del 2010 scritto da John Grisham.

Musica
Io confesso – brano musicale del 2011 scritto da Mauro Ermanno Giovanardi e Matteo Curallo.

Televisione 
 Io confesso (I Confess) – episodio della prima stagione di Show Me Yours
 Io confesso – programma televisivo italiano